Die Segunda División 1952/53 war die 22. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 14. September 1952 und endete am 26. April 1953. Zwischen dem 10. Mai und 12. Juli 1953 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden CA Osasuna und Real Jaén.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweit- und Drittplatzierten spielten zusammen mit dem 13. und 14. der Primera División in der Play-Off-Runde zwei weitere Teams, die in der folgenden Saison erstklassig spielten.

Aus beiden Gruppen stiegen die jeweils letzten drei Vereine direkt ab. Die beiden 12. und 13. spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen UD Las Palmas, und Atlético Tetuán teil, aus der Tercera División kamen Real Avilés, Burgos CF, CP Cacereño, SD España Industrial, Real Jaén und Orihuela Deportivo CF.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Zweiten und Dritten ermittelten zusammen mit Celta Vigo und Deportivo La Coruña aus der Primera División zwei Startplätze für die folgende Saison in der Primera División.

Alle Mannschaften blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation

Gruppe 1 
Die Mannschaften auf den Plätzen 12 und 13 spielten mit drei Teams aus der Tercera División. Die ersten beiden Vereine spielten in der folgenden Saison in der Segunda División.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 
Die Mannschaften auf den Plätzen 12 und 13 spielten mit drei Teams aus der Tercera División. Der Erste spielte in der folgenden Saison in der Segunda División.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – CA Osasuna
 1. (Gr. Süd)  – Real Jaén

 Absteiger in die Tercera División
 8. (Gr. Nord) – CD San Andrés
 14. (Gr. Nord) – Gimnàstic de Tarragona
 15. (Gr. Nord) – CD Huesca
 16. (Gr. Nord) – Burgos CF
 12. (Gr. Süd)  – Orihuela Deportivo CF
 13. (Gr. Süd)  – RCD Córdoba
 14. (Gr. Süd)  – Atlético Baleares
 15. (Gr. Süd)  – AD Plus Ultra
 16. (Gr. Süd)  – CP Cacereño

 Absteiger aus der Primera División
 CD Málaga
 Real Saragossa

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Badajoz, CD Castellón, Cultural Leonesa, SD Eibar, SD Escoriaza, UD España, Deportivo Xerez, CP La Felguera, CD Teneriffa

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1952/53
Fußballsaison 1952/53